Овчар може бити:

 овчар (занимање), чобанин или чувар оваца
  (овчарски пас), врста паса за чување оваца, једна од врста је немачки овчар
 Овчар (планина), планина у Србији
 Овчар (филм из 1958), амерички филм
 Овчар (филм из 1971), југословенски филм

Види још 

 Овчар Бања, бања у Србији